Мегарей (, букв. «житель или уроженец Мегары»). Сын Гиппомена. Прибыл из Онхеста в Мегары на помощь Нису в войне против Миноса, но убит Миносом. По другим, сын Посейдона, пал в сражении и похоронен, от него город назвали «Мегара». Либо сын Посейдона и Энопы. По версии, сын Аполлона.

По мегарской версии, войны с критянами не было, а Мегарей женился на Ифиное, дочери Ниса, и унаследовал его власть. Его сыновьями были Евипп и Тималк, а дочерью Пирго и зятем Алкафой; либо Алкафой — тоже сын.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Мегариды
Эпонимы городов